Ро́рбах — прізвище.

Особи 
 Вінно фон Рорбах Ві́нно фон Ро́рбах (нім. Vinno/Wenno von Rohrbach; ?—1209) — перший магістр Ордену мечоносців (1204—1209).
 Пауль Рорбах Рорбах Пауль (Rohrbach, 1869—1956) — євангельський теолог, історик, політичний публіцист, знавець Східної Європи і подорожник.
 Келлі Рорбах (англ. Kelly Rohrbach, 21 січня 1990(19900121), Нью-Йорк, США) — американська модель та акторка.

Рорбах (округ) — округ землі Верхня Австрія
 Рорбах-бай-Маттерсбург — політична громада

Рорбах (Біркенфельд) — громада в землі Рейнланд-Пфальц
 Рорбах (Рейн-Гунсрюк) — громада в землі Рейнланд-Пфальц
 Рорбах (Пфальц) — громада в землі Рейнланд-Пфальц
 Рорбах (Баварія) — громада в землі Баварія
 Рорбах (Заальфельд-Рудольштадт) — громада в землі Тюрингія
 Рорбах (Ваймарер-Ланд) — громада в землі Тюрингія

Рорбах — громада в кантоні Берн